SODIS, abréviation de Solar disinfection, méthode de désinfection solaire de l’eau.
Sodis, distributeur de livre fondé en 1971 et basé à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne). Filiale de Gallimard.